Alaska Central Express, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij (IATA-code KO)
 Korçë (district), een district in de gelijknamige Albanese prefectuur (kentekencode KO)

 Knock-out, een term uit bepaalde vechtsporten
 Koreaans, een isolaat, voornamelijk gesproken in Zuid-Korea, Noord-Korea, China, Japan, Rusland en Thailand (ISO 639-1-code ko) 

 Ko (plaats), een plaats en tambon in de amphoe Li in de Thaise provincie Lamphun 
 Ko (rivier), een rivier in Thailand en zijrivier van de Ping
 Ko (film), een Indiase film van K. V. Anand
 Ko (voornaam), een voornaam
Ko Arnoldi, Nederlands acteur, toneelspeler, -regisseur en -leider en vertaler
Ko Bergman, Nederlands voetballer
Ko Beuzemaker, Nederlands partijvoorzitter
Ko Colijn, Nederlands journalist en politicoloog
Ko Cossaar, Nederlands kunstschilder
Ko de Jonge, Nederlands beeldend kunstenaar
Ko de Laat Senior, Nederlands cabaretier en zanger
Ko de Lavoir, Nederlands honderdplusser
Ko Doncker, Nederlands illustrator en schrijver
Ko Korsten, Nederlands zwemmer
Ko Rentmeester, Nederlands roeier
Ko Sliggers, Nederlands grafisch-, tentoonstellings- en letterontwerper
Ko Suurhoff, Nederlands minister en partijvoorzitter
Ko van Dijk sr., Nederlands acteur en toneeldirecteur
Ko van Dijk jr., Nederlands acteur
Ko Verzuu, Nederlands kunstenaar
Ko Vester, Nederlands beeldhouwer en politicus
Ko Vis, Nederlands ondernemer
Ko Wierenga, Nederlands burgemeester van Enschede en parlementslid
Ko Willems, Nederlands wielrenner
Ko Zandvliet, Nederlands acteur en musicus
Ko (personage), personage in Disney
Ko Blinker, personage uit Hallo België, gespeeld door Peter Bolhuis
 Ko (familienaam), een familienaam
Ko Gi-hyun, Zuid-Koreaans shorttrackster
Ko Hyon-suk, Noord-Koreaans langebaanschaatsster
Ko Lai Chak, Hongkongs tafeltennisser
Ko Shibasaki, Japans actrice
Ko Shishikura, Japans componist, muziekpedagoog, hoboïst en dirigent

Zie ook 
 Ko de Boswachtershow
 Ko Kham
 Ko Mak
 Ko Pha Ngan
 Ko Samet
 Ko Samui
 Ko Tao